Драчево може да се отнася за:

 Драчево, село в област Бургас, България;
 Драчево, село и квартал в Скопската община Кисела вода, Северна Македония;
 Драчево, на гръцки Левкотеа, бивше село в дем Зиляхово, Гърция;
 Гара Драчево, на гръцки Статмос Левкотеас, село в дем Зиляхово, Гърция;
 Драчево, село в Община Требине, Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
 Драчево, село в Селивановски район на Владимирска област, Русия;
 Драчево, село в Рибински район на Ярославска област, Русия;
 Драчево село, село в Дубровнишко-Неретванска жупания, Хърватия.